Bryant Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Lake (Florida)
 Bryant Lake (Alcona County, Michigan)
 Bryant Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Bryant Lake (Minnesota)
 Bryant Lake (Oregon)
 Bryant Lake (Washington)

Siehe auch:
 Bryan Lake